Die IV. Panamerikanischen Spiele wurden vom 20. April bis 5. Mai 1963 in der brasilianischen Stadt São Paulo ausgetragen. 

An den Spielen nahmen 1.665 Athleten aus 22 Ländern teil. Zentrale Wettkampfstätte war das Estádio do Pacaembu.

Während der Panamerikanischen Spiele wurden Wettbewerbe in 19 Sportarten veranstaltet. Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten mit insgesamt 199 Medaillen.

Medaillenspiegel 
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten.

Ergebnisse 

 Panamerikanische Spiele 1963/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1963/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1963/Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1963/Tennis

Weblinks 

 IV Jogos Pan-Americanos - São Paulo 1963 in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1963
Multisportveranstaltung 1963